

Бландфорд — місто, штат Массачусетс
 Бландфорд — переписна місцевість, штат Массачусетс